Андраник Саркисович Хачатрян (30 июня 1956, Кировакан, Армянская ССР) — советский футболист, нападающий, полузащитник.

В начале карьеры играл в командах второй лиги «Лори» Кировакан (1974), «Ширак» Ленинакан (1975—1976), СКИФ Ереван (1976). В высшей лиге выступал за команду «Арарат», в 1977—1984 годах провёл 168 матчей, забил 32 гола. В 1985 году играл за команду первой лиги «Котайк» Абовян.

Ссылки 
 
 На сайте Footbook.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Лори»
Игроки ФК «Ширак»
Игроки ФК «Эребуни»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Котайк»